Haaga ist 

 der Familienname folgender Personen:
 Dirk Haaga (1962–2006), deutscher Informatiker 
 Erwin Haaga (1914–1960), deutscher Fußballspieler
 Werner Haaga (* 1947), deutscher Fußballspieler

 der Name eines Stadtteils von Helsinki, siehe Haaga (Helsinki)

Siehe auch:
 Haga